Таране́нко — українське прізвище.
Відомі носії

 Тараненко Валентин Григорович — український графік.
 Тараненко Валерія Несторівна — українська художниця тканин і килимів, член НСХУ.
 Тараненко Василь Григорович — повний кавалер ордена Слави.
 Тараненко Іван Андрійович — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Тараненко Іван Іванович — український композитор, виконавець, педагог.
 Тараненко Корній — діяч партії боротьбістів, економіст-практик.
 Тараненко Леонід Аркадійович — радянський і білоруський важкоатлет, олімпійський чемпіон 1980, багаторазовий чемпіон світу, Європи та СРСР. Володар 19 світових рекордів.
 Тараненко Леонід Іванович — український зоолог, орнітолог, дослідник історії науки, мандрівник, педагог, доцент.
 Тараненко Олександр Андрійович (* 1940) — український поет.
 Тараненко Олександр Онисимович — український мовознавець, доктор філологічних наук, професор.
 Тараненко Олександр Сергійович — український дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол України.
 Тараненко Сергій Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тараненко Сергій Володимирович — український флотоводець, контр-адмірал, доктор технічних наук, начальник Академії військово-морських сил ім. П. С. Нахімова.
 Тараненко Сергій Олександрович — радянський і російський музичний виконавець, народний артист Росії.
 Тараненко-Тереля Ірина — українська лижниця, заслужений майстер спорту, учасниця трьох Олімпіад і п'яти чемпіонатів світу.
 Тараненко Юлія — українська дитяча письменниця, драматургиня, сценаристка, театральна режисерка, кураторка мистецьких проєктів. Пише під псевдонімом Юліта Ран

Українські прізвища
Прізвища на -енко